«Неви́димые де́ти» (, 2005) — кинофильм, состоящий из семи короткометражных фильмов о детях, снятых разными режиссёрами.

Фильм является частью всемирного проекта ЮНИСЕФ (UNICEF) и Международной продуктовой программы ООН (WFF). Все доходы от фильма были направлены в фонд помощи нуждающимся детям.

Сюжет 

Семь режиссёров сняли каждый по фильму, в центре сюжета которых бедственное положение детей в различных странах мира.

В семи эпизодах фильма главными героями являются дети, которые воюют в Африке, отбывают срок в детской колонии, болеют СПИДом, живут на улице. Но несмотря на вынужденное раннее взросление, они остаются детьми.

Эпизоды

«Танза» (Tanza) 
 Режиссёр Мехди Шареф.
 Автор сценария: Мехди Шареф.
 В ролях: Адама Била, Элизе Руамба, Родриге Уаттара.
 Оператор: Филипп Брело.
 Композитор: Рокиа Троре.
 Действие происходит в Африке. Конкретная страна не указана, но съёмки проходили в Буркина-Фасо.

Ребёнку-солдату дали задание взорвать здание во враждебной деревне. Он входит в здание, чтобы установить бомбу. Оглядевшись, он понимает, что это школа. Мальчик отвечает на вопросы, написанные мелом на доске, затем садится за парту и кладёт голову на бомбу, выключая её.

«Цыганёнок» (Blue Gypsy) 
 Режиссёр — Эмир Кустурица.
 Автор сценария — Стрибор Кустурица.
 В ролях: Урош Милованович, Драган Журовач, Владан Милоевич, Горан Врачар, Михона Васич.
 Оператор — Мишель Аматьё.
 Композитор — Стрибор Кустурица.
Фильм снят в Сербии и Черногории.

История о мальчике-цыгане, который отбывает последние дни своего срока в колонии для несовершеннолетних. В день освобождения за ним приходит вся семья и забирает его прямо с праздничного концерта. Мальчик хочет стать парикмахером и перестать воровать. Однако у его отца другие планы на его будущее. Он разбивает бутылку о голову мальчика и заставляет его ограбить машину. Владелец машины замечает маленького воришку и устраивает погоню. Мальчик, спасаясь от погони, перепрыгивает через забор и вновь оказывается в колонии, жизнь в которой оказывается лучше, чем жизнь на свободе.

«Божьи дети Америки» (Jesus Children of America) 
 Режиссёр Спайк Ли.
 Автор сценария: Чинке Ли, Джои Ли.
 В ролях: Ханна Ходсон, Андре Ройо, Рози Перес, Газелль Гудман, Коати Мунди и другие.
 Оператор: Клифф Чарльз.
 Композитор: Теренс Бланшар.
 Фильм снят в США.

История о семье, в которой родители наркоманы и ВИЧ-инфицированы, но скрывают это от дочери (Бланки), которая тоже является носителем ВИЧ. Однако в школе её одноклассники узнают о том, что она больна, и начинают издеваться над ней. Завязывается драка, в которой девочку толкают и в кровь разбивают лоб. Мать девочки, ударившей Бланку, приходит в школу и требует, чтобы девочку изолировали от общения с другими детьми. Потом она начинает кричать на Бланку. Бланка возвращается домой к родителям-наркоманам и просит, чтобы ей рассказали правду о её болезни. Родители решают отвести её в центр реабилитации ВИЧ-инфицированных детей.

«Билу и Жуан» (Bilu e João) 
 Режиссёр Катя Лунд.
 Автор сценария: Катя Лунд, Эдуарду Трипа.
 В ролях: Вера Фернандеш, Франсишку Анаваке.
 Оператор: Тока Сеабра.
 Композитор: Антониу Пинту.
 Действие происходит в Бразилии.

День из жизни детей района трущоб. Мальчик и девочка собирают пустые банки и картон, зарабатывая таким образом деньги на кирпичи и на карманные расходы. Дождь, конкуренция, жестокие законы улиц — всё это не мешает им заработать немного денег.

«Джонатан» (Jonathan) 
 Режиссёры Ридли Скотт и Джордан Скотт.
 Автор сценария: Джордан Скотт.
 В ролях: Дэвид Тьюлис, Келли Макдональд, Джордан Кларк, Джек Томпсон, Джошуа Лайт.
 Оператор: Джим Уитакер.
 Композитор: Рамин Джавади.
 Фильм снят в Великобритании.

Военный фотограф Джонатан однажды возвращается в детство и смотрит на войну глазами ребёнка.

«Чиро» (Ciro) 
 Режиссёр Стефано Венерузо.
 Автор сценария: Диего Де Сильва, Стефано Венерузо.
 В ролях: Даниэле Викорито, Эмануэле Викорито, Мария Грация Кучинотто.
 Оператор: Витторио Стораро.
 Композитор: Маурицио Капоне.
 Фильм снят в Италии.

Два мальчика воруют часы у мужчины, пока тот стоит в пробке, а затем продают их работнику парка развлечений за деньги и горстку жетонов на аттракционы.

«Сонг-Сонг и Котёнок» (Song Song and Little Cat) 
 Режиссёр Джон Ву.
 Автор сценария: Цанг Ли.
 В ролях: Чжао Чжикун, Ци Рюи, Ван Бин, Венли Чиан.
 Оператор: Нянпин Жен.
 Композитор: Хаи Лин.
 Фильм снят в Китае.

Бедный старик находит выброшенную малышку и становится её опекуном. Девочка вырастает жизнерадостной и доброй, несмотря на физический недостаток — она хромает на одну ногу. Она мечтает учиться в школе. Когда старик погибает под колесами грузовика, девочка вынуждена сама зарабатывать себе на хлеб, продавая цветы. Дети целый день продают цветы, а все заработанные деньги отдают грубому и злому хозяину. Он кормит их похлёбкой, но может запросто оставить без еды, если за день они заработают мало денег. Одновременно с историей о бедной девочке рассказывается история о богатой девочке, в семье которой не всё гладко. Её отец уходит от матери, так как его любовница родила сына. Мать находится в глубочайшей депрессии. Девочка, у которой есть всё, оказывается одинокой в своём огромном доме. У неё много игрушек, в том числе красивая кукла, которую она, разозлившись, выбрасывает из окна автомобиля. Эту куклу нашёл и подарил своей воспитаннице старый бедняк. Мать богатой девочки решает покончить с собой и, одновременно, со своей дочерью. Пока они стоят в пробке, по пути к водоёму, к ним подходит бедная девочка и дарит богатой девочке цветок. Этот цветок помогает матери прийти в себя, не совершить двойного убийства и обратить, наконец, своё внимание на дочь.

Фильм заканчивается фразой из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери: «Все взрослые когда-то были детьми. Многие из них уже это позабыли».

Фильмы Франции 2005 года
Фильмы Италии 2005 года
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Италии
Фильмы на английском языке
Фильмы Эмира Кустурицы
Фильмы Спайка Ли
Киноальманахи
Фильмы о детях
ЮНИСЕФ
Фильмы Rai Cinema